Tvrz Myšlín může být:

 Tvrz Myšlín – Myšlín, okres Česká Lípa
 Tvrz Myšlín – Myšlín, Mnichovice, okres Praha-východ